Палицы — деревня на крайнем юго-западе Стругокрасненского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Расположена к западу от деревни Молоди, в 16 км к юго-западу от волостного центра, села Новоселье.

История 
До марта 2005 года деревня Палицы входила в  Молодейскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ  деревня Палицы, вместе с другими селениями упраздненной Молодейской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Почтовое отделение 181161.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района